Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 te München.

Mannen 
De 16 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen:
 Groep A: Canada, Cuba, Joegoslavië, Mexico, Roemenië en Verenigde Staten.
 Groep B: Australië, Griekenland, Hongarije, Nederland en West-Duitsland.
 Groep C: Bulgarije, Italië, Japan, Spanje en USSR.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar finalegroep I en speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 van iedere poule speelden in finalegroep II om de 7de plaats. Onderlinge resultaten uit de voorronde werden meegenomen naar de finaleronde.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Finale ronde

Groep I 

Eindstand Groep I

Groep II 

Eindstand Groep II

Eindrangschikking

Externe link 
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1972

Waterpolo
1972